La Dranse est une rivière française qui se jette dans le Léman en formant un delta, intégré dans la réserve naturelle du delta de la Dranse. Elle a notamment pour affluents la Dranse d'Abondance, la Dranse de Morzine, la Dranse de Montriond, la Dranse de sous le Saix et la Dranse de la Manche.
 La Dranse est une rivière suisse, affluent du Rhône. Elle résulte de la confluence de la Dranse de Bagnes, la Dranse d'Entremont et de la Dranse de Ferret. Elle baigne Martigny en Valais.

Étymologies
« Dranse » est un terme très ancien dont on trouve les traces en Suisse romande et en Haute-Savoie (notamment dans le Chablais savoyard). Elle appartiendrait à la famille des hydronymes dits, faute de mieux, préceltiques.

Hypothèse préceltique
Une rivière du cirque d'Émosson, en Suisse, porte le nom de Nant de Dranse, ce qui signifierait :
 Que le nom « dranse » serait antérieur au nom « nant » (soit « vallée » en gaulois, terme existant aussi en gallois et en cornique : nans), lui-même classé parmi les hydronymes celtiques ;
 Que le nom « dranse », dans son acception putative de « cours d'eau rapide, torrent », n'était plus compris à l'époque où le nom « nant » était utilisé.

Apparentement 
 « Doire », « Doron » (Vallée de la Tarentaise), « Durance »… semblent apparentés à « Dranse ».
 « Rif », nom donné à quelques torrents dans le massif des Écrins.

Hypothèse celtique
Mais si l'on y reconnaît un  terme celtique proche du breton dour, qui signifie simplement eau, évidemment dans des noms de rivières bretonnes Douron, Dourduff, mais aussi le Douro ou Duero, l'origine celtique devient moins douteuse. (Toutefois, si l'on considère que le breton dour "eau" et le gallois dwr "eau" viennent du celtique dubro- "eau", on voit bien que dubro- ne peut pas être l'origine de Duria, Druentia, *Drantia, etc.).

Rappelons que, dans la région des Alpes, berceau des civilisations celtiques,  
 nant, terme celtique proche du breton (n)ant, se retrouve dans Nantua;
 Genève est basé sur un mot proche du breton genoù, qui signifie "bouche", ce qu'explique la situation géographique de la ville à l'embouchure d'un lac.

Bibliographie 
 François Falc'hun avec la collaboration de  Bernard Tanguy.Les noms de lieux celtiques. Première série : vallées et plaines. Deuxième édition, revue et considérablement augmentée. Genève, Slatkine. 1982.
 .

Homonymie d'hydronyme